
Термин Лубјанка има више значења.

 Лубјанка (зграда), бивши КГБ штаб
 Лубјанка (сквер), трг у Москви
 Лубјанка (метро), метро станица у Москви